L'ordre des Casuarinales regroupe des plantes dicotylédones.

En  il ne comprend qu'une famille :
 Casuarinacées

En  et , cet ordre n'existe pas ; la famille des Casuarinacées fait partie de l'ordre des Fagales.

Liens externes 

 *
Ordre de plantes (nom scientifique)